

Wydarzenia 

 W Rzymie zbudowano świątynię Zgody.
 Rozwiązany został Związek Peloponeski.